Лондоко:

 Лондоко-завод (Лондоко) — посёлок сельского типа в Облученском районе Еврейской автономной области.
 Лондоко — село в Облученском районе Еврейской автономной области.